Cruz kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cruz (ö),

Brasilien 

 Cruz, Brasilien, Ceará, 
 Cruz kommun, Ceará, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar